Kolbert est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Elizabeth Kolbert (né en 1961), journaliste et auteure américaine
, administratrice culturelle américaine

Voir aussi

Homonymie de patronyme